Hollitscher ist der Familienname folgender Personen:

 Carl von Hollitscher (1845–1925), österreichischer Unternehmer, Kunstsammler und Mäzen
 Walter Hollitscher (1911–1986), Philosoph, Marxist, Volksbildner, Publizist und Psychoanalytiker